Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Roger Federer che ha battuto in finale Igor' Andreev 6-2, 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Rainer Schüttler (semifinali)
  Jiří Novák (quarti di finale)

 Andrei Pavel (primo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 David Sánchez (primo turno)
 Albert Costa (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2004
ATP Tour 2004